Mullin ist der Name folgender Orte:

 Mullin (Texas), Ort in den USA

Mullin ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Mullin (* 1963), irischer Rugby-Union-Spieler
 Enrique Beltrán Mullin († 2013), uruguayischer Politiker und Journalist
 Gene Mullin (1937–2015), US-amerikanischer Politiker

 Herbert Mullin (1947–2022), US-amerikanischer Serienmörder
 Jack Mullin (1913–1999), US-amerikanischer Ingenieur
 Joseph Mullin (1811–1882), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Kevin Mullin (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Markwayne Mullin (* 1977), US-amerikanischer Politiker
 Mike Mullin, US-amerikanischer Bowlingspieler
 Peter W. Mullin (* 1940/1941), US-amerikanischer Geschäftsmann und Philanthrop
 Roger Mullin (* 1948), schottischer Politiker
 Scott J. Mullin (* 1955), ehemaliger kanadischer Botschafter
 Shauna Mullin (* 1984), britische Volleyballspielerin
 Willard Mullin (1902–1978), US-amerikanischer Sport-Cartoonist

Siehe auch:

 McMullin
 Mullins
 Mullen
 Mullan